Плесень:

 Плесень — налёт, образуемый плесневыми грибами на различных поверхностях
 Плесень — псевдодокументальный фильм Первого канала